Edwards [edvódz] může být:

 Bažant Edwardsův – druh bažanta
 Edwardsova letecká základna Edwards Air Force Base – americká letecká základna využívaná i pro potřeby kosmonautiky
 Edwardsův syndrom – genetická porucha
 Edwards County – 3 okresy v USA
 Edwards Plateau – náhorní plošina v Texasu

příjmení osob

 viz Edwards (příjmení)

Související články 
 Eduard